Der Gefangene im Kaukasus bezeichnet:

 Der Gefangene im Kaukasus (Puschkin), Verserzählung von Alexander Puschkin
 Der Gefangene im Kaukasus (Tolstoi), Erzählung von Lew Tolstoi
 Gefangen im Kaukasus, Verfilmung von Tolstois Erzählung (1996)
 Der Gefangene im Kaukasus (Film), russisch-italienischer Spielfilm von Giovanni Vitrotti aus dem Jahr 1911 
 Der Gefangene im Kaukasus (Oper), Oper von César Cui